Osszián, fiktív költő

Zene

Együttesek

 Ossian, magyar heavy metal zenekar
 Ossian, skót együttes
 Ossian, újabban Osjan, lengyel együttes

Albumok

 Ossian, a skót Ossian együttes első albuma (1977)
 Ossian, az Osjan 1975-ös albuma 
 Ossian az Osjan 1978-as albuma

Földrajz

 Loch Ossian, tó Skóciában

Városok

 Ossian (Indiana)
 Ossian (Iowa)
 Ossian (New York)